Eufrasia steht für:

 einen weiblichen Vornamen:
 von Eufrázia da Silva Pinto Menezes, geschrieben auch Eufrasia ...
 von Eufrasia Vieira, Tochter von Cláudio do Carmo Vieira
 einen Vornamen der Sängerin Giulietta Eufrasia Borghese, siehe La fille du régiment
 einen Vornamen der Polizistin Natércia Eufrásia Soares Martins
 den Ordensnamen von Maria Giuseppa Amalia Sofia Iaconis, siehe Maria Eufrasia Iaconis
 eine Figur im Drama Orso Ipato
 eine Figur in Cuba Libre (Oper)
 einen Schiffsnamen, siehe SM U 35
 die Pflanzenart Gemeiner Augentrost
 seltener auch andere Augentrost-Arten

Siehe auch:
 Euphrasia (Begriffsklärung)
 Euphrasina